

Astronomia
 22633 Fazio – asteroide della fascia principale

Geografia
 Fazio – località italiana, frazione di Buseto Palizzolo
 Borgo Fazio – località italiana, frazione di Trapani

Onomastica
 Fazio – ipocoristico del nome proprio di persona italiano maschile Bonifacio

Persone
 Alberto Fazio (1918-...) – calciatore argentino
 Aldo De Fazio (1927-2009) – calciatore italiano
 Antonino Fazio (1893-1951) — militare italiano
 Antonino Fazio Salvio (1817-?) — politico italiano
 Antonio Fazio (1936) – governatore della Banca d'Italia dal 1993 al 2005
 Barbara Fazio (1929-2019) - attrice brasiliana
 Bartolo Fazio (1954-2019) – ingegnere e politico italiano, senatore del Partito Democratico dal 2006 al 2008
 Domenico Fazio (1921-1974) – finanziere italiano
 Egidio Fazio (1872-1957) – politico e partigiano italiano
 Enrico Fazio (1843-1892) – avvocato e politico italiano
 Enrico Fazio (1956) – contrabbassista e compositore italiano
 Fabio Fazio (1964) – conduttore televisivo italiano
 Federico Fazio (1987) – calciatore argentino
 Ferruccio Fazio (1944) – professore universitario, medico e politico italiano
 Girolamo Fazio (1954) – imprenditore e politico italiano
 Mario Fazio (1919-1983) – ciclista italiano
 Mimma Fazio (1980) – calciatrice italiana
 Pasquale Fazio (1989) – calciatore italiano
 Rosa Fazio Longo (1913-2004) – politica e attivista italiana
 Vic Fazio (1942-2022) – politico statunitense

Personaggi fittizi
 Benny Fazio, personaggio della serie televisiva I Soprano
 Giuseppe Fazio, personaggio creato da Andrea Camilleri nei romanzi dedicati al commissario Montalbano.